2 miejscowości w Polsce: 
 Gorzuchowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Stolno 
 Gorzuchowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko 

Zobacz też: Gorzuchów